Söllbach ist ein geographischer Name:

von Gewässern:
 Söllbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot bei der Obermühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Söllbach (Murr), linker Zufluss der Murr bei Burgstall an der Murr, Gemeinde Burgstetten, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Söllbach (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn bei Cappel, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Söllbach (Pitze), linker Zufluss der Pitze gegenüber Schußlehn, Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol
 Söllbach (Tegernsee), südwestlicher Zufluss des Tegernsees in den Bayerischen Alpen in Abwinkl, Gemeinde Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Söllbach (Ziller), linker Zufluss der Ziller bei Fügen oder Schlitters, beide Bezirk Schwaz, Tirol

von Orten:
 Obersöllbach, Stadtteil und Dorf der Kleinstadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Untersöllbach, Weiler des Stadtteils Eckartsweiler der Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Selbbach
 Sellbach
 Söhlbach
 Sollbach